Фе́ргюсон,  () — шотландская фамилия, а также топоним.

По данным 2014 года, фамилия Фергю(у)сон занимала 1744-е место по распространённости в мире: её носили 315 397 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Носители фамилии 
 Фергюсон, Адам (1723—1816) — шотландский философ и историк.
 Фергюсон, Алан (род. 1943) — австралийский политик, сенатор, 22-й президент Сената Австралии.
 Фергюсон, Алекс (род. 1941) — шотландский футболист и тренер.
 Фергюсон, Барри (род. 1978) — шотландский футболист.
 Фергюсон, Бен (род. 1995) — американский сноубордист.
 Фергюсон, Вильям Скотт (1875—1954) — американский историк-антиковед.
 Фергюсон, Генри Линдо (1858—1948) — новозеландский офтальмолог.
 Фергюсон, Гомер (1889—1982) — американский юрист и политик, посол США на Филиппинах (1955—1956).
 Фергюсон, Данкан (род. 1971) — шотландский футболист.
 Фергюсон, Даррен (род. 1972) — шотландский футболист и тренер.
 Фергюсон, Джей (род. 1974) — американский актёр.
 Фергюсон, Джейлон (1995—2022) — игрок в американский футбол.
 
 Фергюсон, Джейсон (род. 1969) — английский снукерист.
 Фергюсон, Джереми Майлс (более известный как Jinxx; род. 1986) — американский гитарист, пианист и скрипач, участник группы Black Veil Brides.
 Фергюсон, Джесси (род. 1959) — американский боксёр.
 Фергюсон, Джесси Тайлер (род. 1975) — американский актёр.
 Фергюсон, Джон (1915—1970) — американский юрист и дипломат, посол США в Марокко.
 Фергюсон, Джон (1938—2007) — канадский хоккеист и тренер по хоккею.
 Фергюсон, Дэнни (1903—1971) — валлийский футболист.
 Фергюсон, Фредерик Эдгар (род. 1939) — офицер Национальной гвардии США, герой Вьетнамской войны.  
 Фергюсон, Иэн (род. 1952) — новозеландский гребец-байдарочник.
 Фергюсон, Калеб (род. 1996) — американский бейсболист.
 Фергюсон, Кевин (более известен как Кимбо Слайс; 1974—2016) — боец смешанных единоборств.
 Фергюсон, Кит (род. 1972) — американский актёр озвучивания.
 Фергюсон, Колин (род. 1972) — канадский актёр.
 Фергюсон, Крейг (род. 1962) — американо-шотландский стендап-комик, ведущий, писатель и актёр.
 Фергюсон, Крис (род. 1963) — американский игрок в покер.
 Фергюсон, Кристофер Джон (род. 1961) — пилот морской авиации и американский астронавт.
 Фергюсон, Луис (род. 1999) — шотландский футболист.
 Фергюсон, Мартин (род. 1953) — австралийский политик.
 Фергюсон, Мейнард (1928—2006) — канадский джазовый музыкант.
 Фергюсон, Мириам (1875—1961) — американская женщина-политик, 29-й и 32-й губернатор Техаса.
 Фергюсон, Мэрилин (1938—2008) — американская писательница, редактор и оратор.
 
 Фергюсон, Норман (1902—1957) — американский аниматор и режиссёр.
 Фергюсон, Нейтан (род. 2000) — английский футболист.
 
 Фергюсон, Сара (Сара, герцогиня Йоркская; род. 1959) — член британского королевского дома.
 Фергюсон, Софи (род. 1986) — австралийская теннисистка.
 Фергюсон, Стивен (род. 1980) — новозеландский пловец и гребец-байдарочник.
 Фергюсон, Стэйси (более известная под псевдонимом Ферги, род. 1975) — американская поп-певица.
 Фергюсон, Сэмюэл (1810—1886) — ирландский поэт, адвокат, археолог, антиквар, художник и госслужащий; президент RIA.
 Фергюсон, Томас (род. 1949) — американский политолог и писатель-историк.
 Фергюсон, Тони (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.
 Фергюсон, Уилл (род. 1964) — канадский писатель.
 Фергюсон, Уильям (1940—2007) — южноафриканский автогонщик.
 Фергюсон, Хелен (1901—1977) — американская актриса.
 Фергюсон, Хьюи (1898—1930) — шотландский футболист.
 Фергюсон, Чарльз (род. 1955) — американский режиссёр-документалист.
 Фергюсон, Чемп (1821—1865) — военный деятель Конфедерации периода Гражданской войны в США.
 Фергюсон, Шейн (род. 1991) — североирландский футболист.
 Фергюсон, Эван (род. 2004) — ирландский футболист.
 Фергюсон, Эверетт (род. 1933) — американский историк религии.
 Фергюсон, Эллин (1924—2010) — американский композитор.
 Фергюсон, Элси (1883—1961) — американская актриса.

Составные фамилии
 Теппер де Фергюсон, Людвиг-Вильгельм (1768—1824) — польский музыкант и композитор.

См. также 

 Винтовка Фергюсона
 
 Фергуссон

Примечания